O Estádio Manzolão de Itabela localiza-se no município de Itabela e possui capacidade para 3.000 espectadores.

Manzolao